Die Spielzeit 2011/12 war die 63. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 12 Teams 2 Doppelrunden zu je 22 Spielen.

Danach wird eine Finalrunde mit den besten 6 Mannschaften aus der Hauptrunde gespielt. Die besten vier Teams ermitteln den Schweizer im Play-off-Stil. Die Halbfinals werden nach dem Modus Best-of-Five gespielt. Der Final wird nach dem Modus Best-of-Three gespielt.

Die anderen 6 Mannschaften aus der Hauptrunde ermitteln in einer Abstiegsrunde die zwei direkten Absteiger da auf die Saison 2012/13 die Liga auf 10 Teams verkleinert wurde. Die Mannschaften auf den Rängen drei und vier der Abstiegsrunde spielen zwei Barragespiele gegen den dritten und vierten der Nationalliga B.

Hauptrunde

Rangliste 

Stand: 30. April 2015

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Abstiegsrunde

Rangliste 

Stand: 6. Mai 2015

Finalrunde

Rangliste 

Stand: 6. Mai 2015

Auf-/Abstiegsrunde 

Stand: 6. Mail 2015

Playoff

Play-off-Baum

Halbfinale 

HR = Hauptrunde, FR = Finalrunde

Finale 

HR = Hauptrunde, FR = Finalrunde

Spiel um Platz 3/4 

HR = Hauptrunde, FR = Finalrunde

Einzelnachweise 

2011 2012
Handballsaison 2011/12